Beurener Bach ist der Name folgender Fließgewässer in Baden-Württemberg:

 Beurener Bach (Klotzbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Klotzbachs bis vor Heubach, Ostalbkreis
 Beurener Bach (Steinach), rechter Zufluss der Nürtinger Steinach in Linsenhofen, Gemeinde Frickenhausen, Landkreis Esslingen

Siehe auch:
 Beuerbach
 Beurer Bach